Gòlem, criatura de la mitologia hebrea 
 El Gòlem, novel·la fantàstica alemanya de Gustav Meyrink, publicada el 1915
 Der Golem, wie er in die Welt kam, adaptació cinematogràfica de l'anterior feta per Paul Wegener el 1915
 Golem, pokémon de tipus roca i terra
 El golem és també un poema de Jorge Luis Borges